Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 7. und 9. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Weltmeister wurde der australische Vizeweltmeister von 1999 Dmitri Markov, der bis 1998 für Belarus gestartet war. Der WM-Dritte von 1999 Alexander Awerbuch aus Israel gewann die Silbermedaille. Auch er hatte seine Staatsbürgerschaft gewechselt und war bis 1998 vorwiegend als Zehnkämpfer für Russland gestartet, Bronze ging an den aktuellen Olympiasieger Nick Hysong aus den Vereinigten Staaten.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der australische Weltmeister Dmitri Markov verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 9. August um drei Zentimeter auf 6,05 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. August 2001, 9:00 Uhr

25 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,75 m. Niemand musste allerdings diese Höhe angehen. Nachdem dreizehn Springer 5,70 m überquert hatten (hellgrün unterlegt), wurde die Qualifikation abgebrochen. Alle Athleten mit übersprungenen 5,70 m wurden zum Finale zugelassen.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
9. August 2001, 18:10 Uhr

Video 
 Dmitri Markov. Edmonton 2001. 6.05 m, Video veröffentlicht am 6. Mai 2017 auf youtube.com, abgerufen am 13. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Men Pole Vault Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 13. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Edmonton 2001, S. 167 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 13. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton